Škoda Rapid és un nom usat per la companyia d'automòbils txeca Škoda Auto per una varietat de models:

 Škoda Rapid (1935-1947)
 Škoda Rapid (1984), un coupe de dues portes basat en el Škoda 130, produït entre 1984 i 1990
 Škoda Rapid (2011), versió índia construïda sobre la base del model de 2010 del Volkswagen Vento
 Škoda Rapid (2012), hatchback de cinc portes del mercat internacional